Herner ist der Name von

 Heinrich Herner (1870–1958), deutscher Schiffbauingenieur und Professor, dessen Arbeitsschwerpunkt auf dem Gebiet des Schiffsentwurfs lag
 Julius Herner (1866–1950), deutscher Solo-Cellist in London und New York
 Karl Herner (1836–1906), deutscher Geiger, Repetitor, Chor- und Musikdirektor sowie Komponist
Siehe auch:
 Seepavillon Herner